Augusto Ferrais – calciatore italiano
Emilio Ferrais – arcivescovo cattolico italiano